„Нежният мошеник“ (), () е комедия на режисьора Жан Бекер, която излиза на екран през 1966 година.

В ролите

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми на Жан Бекер
Филми от 1966 година
Френски комедии
Италиански комедии